Indflydelse har flere betydninger:
 Indflydelse - magtmæssig indflydelse
 Social indflydelse - social eller psykologisk indflydelse